Хапхал:

 Хапхал — ущелье в Крыму
 Хапхальский заказник — заказник в Крыму